

Patronyme 

 Adalbert Falk (1827-1900), homme politique allemand, instigateur du  ;
 Adalbert von Falk (1856-1944), général allemand, fils du précédent ;
 Ann Mari Falk (1916-1988), autrice suédoise de romans policiers et de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Bibb Falk (1899-1989), joueur américain de baseball ;
 David Falk (né en 1950), agent de plusieurs basketteurs ;
 Eva Falk (née en 1972), actrice hongroise ;
 Feliks Falk (né en 1941), réalisateur polonais ;
 Hanna Falk (née en 1989), skieuse de fond suédoise ;
 Hayyim Samuel Jacob Falk (1708/10-1782), cabaliste, magicien et alchimiste ;
 Henri Falk (1881-1937), avocat et écrivain ;
 Jacob Joshua Falk (1680-Cracovie), rabbin ;
 Jennifer Falk (née en 1993), footballeuse suédoise ;
 Julien Falk (1902-1987), compositeur ;
 Justin Falk (né en 1988), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Lee Falk (1911-1999), écrivain et scénariste américain ;
 Paul Falk (né en 1921),  patineur artistique allemand ;
 Peter Falk (1927-2011), acteur américain ;
 Ria Falk (1922-1986), patineuse artistique allemande ;
 Richard Falk (né en 1930), professeur de droit international et écrivain ;
 Rita Falk (née en 1964), femme de lettres allemande, autrice de romans policiers et de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Robert Falk (1886-1958), peintre russe ;
 Rosemarie Falk (née en 1988), femme politique canadienne ;
 Rossella Falk (1926-2013), actrice italienne ;
 Suzy Falk (1922-2015), actrice belge ;
 Ted Falk (né en 1960), homme politique canadien.

Prénom 
Falk est un prénom germanique porté par :
 Falk Balzer (né en 1973), athlète allemand du 110 mètres haies
 Falk Boden (né en 1960), coureur cycliste allemand

Autres 
 Falk, série télévisée allemande diffusée en 2018

Voir aussi 
 Falck (homonymie)
 Falc
 Falque